Dominika Putto z d. Włodarczyk (ur. 1995) – polska kajakarka
 Dominika Włodarczyk (ur. 2001) – polska kolarka